The Spectacular Spider-Man (stripserie), een stripserie gebaseerd op het personage Spider-Man.
 The Spectacular Spider-Man (animatieserie), een geplande animatieserie rondom ditzelfde personage.